Rößberg ist der Name von Bergen (sortiert nach Höhe):
 Rößberg (Ketten) (639,4 m), in der Soisberger Kuppenrhön bei Ketten (Geisa), Wartburgkreis, Thüringen
 Rößberg (Großenbach) (400,5 m), in der Milseburger Kuppenrhön bei Großenbach (Hünfeld), Landkreis Fulda, Hessen

Rößberg ist der Name eines Naturschutzgebiets:
 Rößberg (Naturschutzgebiet), auf dem Rößberg (Ketten), bei Ketten (Geisa), Wartburgkreis, Thüringen

Siehe auch:
 Roesenberg
 Rösberg
 Roßberg